Antonio Matteucci (1802-1866), cardinal italien.
 Carlo Matteucci (1811-1868), physicien italien.
 Francisco Matteucci (1902-), arbitre uruguayen.
 Rosa Matteucci (1960-), écrivain italien.

Voir aussi
 Effet Matteucci
 Médaille Matteucci